Сциены или горбыли, или лорны () — род лучепёрых рыб из семейства горбылёвых (Sciaenidae).

Внешний вид и строение 
Туловище не слишком длинное, в передней части спины есть горб (поэтому семейство, к которому принадлежит род, получило русское название «горбыли»). Имеют полунижний рот на закруглённом тупом рыле. На нижней челюсти и на конце верхней по 5 пор.

Питание 
Питаются бентосом и мелкими рыбами.

Виды 
В состав рода включают следующие виды:

Примечания

Литература 
 

Горбылёвые